La Coupe de la Ligue professionnelle 2021 (en espagnol : ) est la deuxième édition de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine organisée par la Liga Profesional de Fútbol Argentino organe de l'Association du football argentin (AFA). 

La compétition regroupe toutes les équipes de la Primera división de la saison 2021.

Format 
Les 26 équipes qui participent à la première division de la saison 2021 sont réparties dans deux poules de treize où elles se rencontrent une fois. Les quatre premiers de poule sont qualifiés pour les quarts de finale qui se jouent sur un match chez le club le mieux placé de la compétition, les demi-finales et la finale se jouent sur un terrain neutre. Dans les quarts et demi-finales, s'il y a égalité, on procède aux tirs au but, en finale, une prolongation précédente sera jouée.

Le vainqueur est qualifié pour la Copa Libertadores 2022.

Compétition

Première Phase 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Tableau final 
En raison de la situation sanitaire en Argentine, la compétition est suspendue juste avant les demi-finales, elle reprend le , la finale est prévue le , toutes ces rencontres se déroulent au Stade du bicentenaire.

 () score des tirs au but

Finale

Notes et références 

Coupe de la Ligue professionnelle argentine de football
Sport en Argentine en 2021